Die Jeux de la Communauté („Gemeinschaftsspiele“) waren eine Sportveranstaltung, die 1960 in Madagaskar stattfand.

Die Veranstaltung ging aus einem interkolonialen Schülerwettbewerb hervor und wurde umbenannt, als 1958 die Communauté française geschaffen worden war. Die folgenden Ausgaben fanden unter dem Namen Jeux de l’Amitié statt, da die meisten Kolonien im Laufe des Jahres 1960 unabhängig geworden waren.

Die Eröffnungsfeier fand im Stade Mahamasima der Hauptstadt Antananarivo statt.  Insgesamt nahmen zwischen dem 13. und dem 19. April 800 Athleten in acht Disziplinen teil.

Fußballwettbewerb

Weblinks 
 Ergebnisse bei rsssf.com

Einzelnachweise 

Fußballveranstaltung 1960
Sportveranstaltung in Antananarivo